Elst to nazwa kilku holenderskich miejscowości:
 Elst w Geldrii
 Elst w Utrechcie
 Elst w Brabancji Północnej

Osoby o nazwisku Elst:
 Koenraad Elst (ur. 1959) – belgijski pisarz
 Eric Walter Elst – belgijski astronom
 Franky Van Der Elst (ur. 1961) – belgijski piłkarz
 François Vander Elst (ur. 1954) – belgijski piłkarz
 Franz-Peter Tebartz-van Elst (ur. 1959) – niemiecki teolog
 Anselme Vander Elst (1809–1871) – flandryjski polityk
 Frans Van der Elst (1920–1997) – flandryjski adwokat i polityk

Planetoidy nazwane na cześć Erica Elsta:
 (3936) Elst
 (7968) Elst-Pizarro

ELST jest skrótowcem używanym na określenie guza worka endolimfatycznego (ang. endolymphatic sac tumor).